Deuel é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Deuel (Dakota do Sul)
 Condado de Deuel (Nebraska)

Desambiguações de topônimos